Фёдор Волков: Волков, Фёдор Андреевич (1898—1954) — Герой Советского Союза.
 Волков, Фёдор Григорьевич (1729—1763) — актёр и театральный деятель.
 Волков, Фёдор Дмитриевич (1916—2007) — профессор МГИМО, доктор исторических наук.
 Волков, Фёдор Иванович (1754—1803) — русский архитектор.
 Волков, Фёдор Иванович (1907—?) — советский горный инженер,
 Волков, Фёдор Кондратьевич (1847—1918) — украинский антрополог и этнограф, археолог, преподаватель.